может означать как специфических персонажей жанра хентай, так и сам поджанр. Для обозначения персонажей-футанари в некоторых случаях также используются термины «гермафродит», dickgirl и shemale (последние два также используются в отношении MtF-транссексуалок).

Футанари изображает гермафродитов, интерсексуалов или других людей, обладающих женским строением тела, дополненным органами, представляющими собой (либо напоминающими) пенисы или увеличенные клиторы — преимущественно в сочетании с женскими половыми органами. Термин охватывает также людей с обоими наборами половых органов и с мужским строением тела, но случаи их изображения крайне редки.

Этимология 
Точное происхождение этого слова неизвестно, однако в китайском языке иероглифы, по-японски читающиеся «футанари», существовали уже во времена правления династии Мин (1368—1644). На китайском  (палл. эр син, пиньинь: èr xíng) дословно означает «две формы». В настоящее время термином футанари обозначают как непосредственно персонажей, так и жанр аниме и манги с их участием.

Описание 

«Фута», как часто называют этих персонажей, делятся на несколько категорий:
 Персонаж изображается с женскими и мужскими половыми органами одновременно (пенис находится выше клитора либо на его месте, яички находятся выше клитора и влагалища либо находятся внутри тела). Пенис может быть визуально различим всё время или проявляться лишь в эрегированном состоянии.
 Увеличенный или гипертрофированный клитор, без мужских половых органов как таковых.

Художники обычно используют в своём творчестве только одну из «форм» футанари в зависимости от личных предпочтений.

Футанари часто изображаются с различными партнёрами, обычно с женщинами или с другими футанари, реже — с мужчинами (так как хентай в принципе ориентирован на мужскую аудиторию). В некоторых случаях футанари изображаются с пенисом и яичками, выросшими до невероятных, невозможных размеров.

Персонажи-футанари встречаются в Angel Blade, Ogenki Clinic, Parade Parade, La Blue Girl, Bible Black, Stainless Night, Boku no Futatsu no Tsubasa. В Японии публикуется ряд специализированных хентай-антологий манги: Futanarikko High! () компании Mediax, Futanarikko Lovers () издательства Issuisha, Futanarikko no Sekai () издательства Akane Shinsha.

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Хентай
Термины и понятия аниме и манги
Жанры аниме и манги
Аниме и манга на ЛГБТ-тематику
Трансгендерность в культуре